Alam el Phan é uma gravadora da Egito. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas 
 

Gravadoras do Egito
Membros da IFPI